Cet article liste de façon non exhaustive les musées du Viêt Nam:

Liste

Liens externes

Références 

Viet Nam
Musees